Lidzbark kan syfta på:

Lidzbark Welski – en stad vid floden Wel i Polen
Lidzbark Warmiński – en stad i Ermland-Masuriens vojvodskap i nordöstra Polen  en stad vid floden Łyna i Polen
Lidzbark (sjö) – en sjö i Polen